Монтебелло-Вичентино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 6000 человек, плотность населения составляет 285 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 36054. Телефонный код — 0444.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель. Праздник ежегодно празднуется 24 июня.

Ссылки